Lok peut faire référence à :
 Lok, village slovaque
 Lok, village serbe
 Lok Leipzig, club de foot allemand
 Lok Stendal, club de foot allemand
 lok, un mot breton signifiant lieu saint ou lieu consacré tel un ermitage, un sanctuaire ou un monastère
 lok-lok, type de fondue chinoise malaisienne destinée à la cuisine de rue
 John Lok, marchand et navigateur britannique, connu pour être le premier trafiquant d'esclaves anglais.
 Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien.